2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2004/05 steht für:
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2004/05 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2004/05 (Männer)